.sj (код ISO 3166-1 alpha-2 для островов Шпицберген и Ян-Майен, ) — национальный домен верхнего уровня для островов Шпицберген и Ян-Майен, которые в коде ISO 3166-1 alpha-2 рассматриваются вместе как Шпицберген и Ян-Майен. Так как почти необитаемый остров Ян-Майен и архипелаг Шпицберген — норвежские территории, вместо этого домена используется домен .no. Также неиспользуемым является домен .bv (для острова Буве), также зарегистрированный в августе 1997 года.

По причине того, что регистратором домена .sj является компания Norid, также являющаяся регистратором норвежского домена, домен в настоящее время не используется. Несмотря на это домен .sj остаётся в списке корневых доменов.

История 
Шпицберген и Ян-Майен — две интегрированные территории Норвегии. Шпицбергенский трактат дал Норвегии полный суверенитет над Шпицбергеном, но архипелаг получил особый статус свободной экономической зоны и не является частью Европейской экономической и Шенгенской зон. Ян-Майен — почти необитаемый вулканический остров в Атлантическом океане, полностью интегрированный в состав Норвегии (входит в состав губернии Нурланн). Во время создания кодов ISO 3166 предполагалось, что Шпицберген будет иметь собственный код, но норвежские власти решили создать общий код для Шпицбергена и Ян-Майена. Домен .sj был зарегистрирован 21 августа 1997 года. В то же время был создан домен .bv.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Сведения whois для домена .sj на сайте IANA

Появились в 1997 году
Шпицберген
Ян-Майен
Национальные домены верхнего уровня
1997 год в Норвегии
Появились в 1990-е годы в Норвегии